Leenrecht (feodaal recht), regels omtrent leengoederen ten tijde van het feodale leenstelsel
Leenrecht (media), regels omtrent het uitlenen van auteursrechtelijk materiaal door openbare bibliotheken
Stichting Leenrecht, Nederlandse stichting die leenrechtvergoedingen incasseert